Ехидо Сонора има више значења:

 Ехидо Сонора (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ехидо Сонора (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику